Ба́рнард — может означать

 Барнард — кратер на видимой стороне Луны.

Фамилия 
Барнард () — английская фамилия. Известные носители:
 Барнард, Анейрин (род. 1987) — валлийский актёр театра и кино, обладатель Премии Лоуренса Оливье.
 Барнард, Артур (1929—2018) — американский легкоатлет, бегун с барьерами.
 Барнард, Генри (1811—1900) — американский педагог, редактор и общественный деятель.
 Барнард, Даниель Дьюи (; 1797—1861) — американский юрист и дипломат; посол США в Берлине.
 Барнард, Джон Гросс (; 1815—1882) — американский военный инженер.
 Барнард, Джордж Грей (1863—1938) — американский скульптор.
 Барнард, Крис (1939—2015) — южноафриканский писатель и сценарист.
 Барнард, Кристиан (1922—2001) — хирург-трансплантолог и общественный деятель.
 Барнард, Эдвард Эмерсон (1857—1923) — американский астроном.
 Барнард, Элизабет (1608—1670) — внучка Уильяма Шекспира.
 Барнард, Эндрю (1773—1855) — офицер британской армии, генерал.
 Барнард, Энни (1750—1825) — писательница и художница, светская львица.

Топонимы 
 Замок Барнард — разорённый средневековый замок, расположенный в городе Барнард-Касл в графстве Дарем (Великобритания).

См. также 
 Барнард-колледж — частный женский гуманитарный колледж на Манхэттене.
 Барнард-парк

Примечания